Need to Believe – singolo dei Gotthard del 2009
 Need to Believe – album dei Gotthard del 2009